Een plaats waar een fusillade wordt voltrokken
De Fusilladeplaats Vught, bij Kamp Vught